Issé – comune della Francia
Issé – opera di André Cardinal Destouches